Егорьевский район:

 Егорьевский район — район в Алтайском крае
 Егорьевский район — упразднённый в 2015 году район Московской области